OSI pode ser:

 Modelo OSI, (Open Systems Interconnection), ou Interconexão de Sistemas Abertos, é um conjunto de padrões ISO relativo à comunicação de dados
 OSI (banda), uma banda de metal progressivo dos Estados Unidos
 OSI (automóvel), fabricante de veículos
 Open Source Initiative, uma organização dedicada a promoção do código aberto.
 Organização Socialista Internacionalista - Antiga organização política brasileira

Desambiguação